Andrzej Gajewski (ur. 1964) – polski kajakarz, olimpijczyk
 Andrzej Gajewski (ur. 1936) – polski trener piłkarski
 Andrzej Gajewski (1944–2016) – polski lekarz radiolog i wykładowca, polityk, wojewoda białostocki (1994–1997)
 Andrzej Gajewski (ur. 1955) – polski reżyser, dokumentalista